Джюрджевац (Джурджевац) ():

 Джюрджевац — город в Хорватии.
 Монастырь Джюрджевац — средневековый православный монастырь на территории Республики Сербской Боснии и Герцеговины (община Козарска-Дубица).
 Джюрджевац — средневековый город на территории Республики Сербской Боснии и Герцеговины (община Фоча).
 Джюрджевац — населённый пункт (село) в Сербии (община Мионица).
 Крепость Джюрджевац — крепость на территории Черногории.